

Cinema 
The Crew  – film del 1994 diretto da Carl Colpaert
The Crew  – film del 2008 diretto da Adrian Vitoria

Musica 
The Crew  – album del 1984 dei 7 Seconds

Televisione 
The Crew  – serie televisiva statunitense (1995-1996)
The Crew – serie televisiva statunitense (2021)

Videogiochi 
The Crew  – videogioco di guida

Pagine correlate
Crew